

Geografia 
 Pardies – comune francese
 Pardies-Piétat – comune francese

Persone 
 Guy Pardiès – ex rugbista francese
 Ignace-Gaston Pardies – fisico francese